Гелашви́ли () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гелашвили, Александр Семёнович (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гелашвили, Владимир Иванович (1897 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гелашвили, Георгий Какоевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Гелашвили, Давид Бежанович (род. 1946) — российский эколог.
 Гелашвили, Николоз (род. 1985) — грузинский футболист.
 Гелашвили, Нугзар (1934—2022) — советский и грузинский оперный певец.
 Гелашвили, Соломон Ильич (1928—1994) — советский художник.
 Гелашвили, Тамаз (род. 1978) — грузинский шахматист.